Александра-парк — многозначный термин:

 Александра-парк (Лондон)
 Александра-парк (Манчестер)
 Александра-парк (Торонто)